Charles Pickel – calciatore svizzero
 Clemens Pickel – vescovo cattolico e missionario tedesco
 Conrad Pickel – poeta e umanista tedesco